

Ладзін — село в гміні Паєнчно Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Ладзін — село в гміні Волін Каменського повіту Західнопоморського воєводства